Crisi d'un aspecte concret d'una estructura:
 Crisi econòmica
 Crisi de subsistència
 Crisi energètica
 Crisi del petroli del 1973
 Crisi de subministraments
 Crisi d'oferta
 Crisi de demanda
 Crisi monetària
 Crisi financera
 Crack de 1929
 Crisi puntcom, de les empreses vinculades a Internet (1999-2003)
 Crisi hipotecària de 2007 o Credit crunch
 Crisi borsària del 2008
 Crisi de finals de la dècada del 2000
 Bombolla econòmica o Crash borsari
 Bombolla immobiliària a Espanya (1998-2008)
 Crisi social
 Crisi de la família
 Crisi demogràfica
 Crisi de legitimació
 Crisi migratòria
 Crisi humanitària o catàstrofe humanitària
 Crisi política
 Crisi constitucional
 Crisi de govern
 crisi diplomàtica

 Alguns sistemes naturals complexos o dependents d'activitats humanes poden originar conceptes crítics:
 Crisi ambiental
 Crisi climàtica
 En medicina, el concepte de crisi fa referència a la resolució d'una malaltia
 En psicologia, es fa servir el concepte per descriure diferents fets
 una situació concreta de la salut mental:
 crisi nerviosa
 crisi d'identitat
 crisi existencial
 una circumstància vital de trànsit:
 crisi de la mitjana edat
 crisi del quart de vida

Vegeu també 
 Wēijī